Монистроль-де-Монсеррат () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 11,77 км². Население — 3027 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Monistrol de Montserrat
 Guia de Monistrol de Montserrat

Муниципалитеты Барселоны